Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Manau (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
Plaats in Indonesië
 Sungai Manau (Sungai Manau), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi
 Sungai Manau (Kuantan Mudik), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuantan Singingi in de provincie Riau